Cruzeiro Esporte Clube, anteriormente conhecido como Flamengo Esporte Clube, foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Cruzeiro, no Distrito Federal.

História 

Fundado como Flamengo Esporte Clube, mudou de nome no dia 8 de junho de 1976. O clube disputou o Campeonato Brasiliense em 1976.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Cruzeiro (Distrito Federal)
Clubes de futebol fundados em 1976